Asyndetus () — род мух-зеленушек из семейства Dolichopodidae (отряд двукрылые). 100 видов. Космополитный род.

Описание 
Мелкие двукрылые насекомые, длина от 1,5 до 4,5 мм. Близок к роду Diaphorus. От близких родов отличается смещённой медиальной жилкой крыла (синапоморфия). Верхняя часть проэпистернума с 2-4 тонкими щетинками; В прибрежных и засушливых местообитаниях.

 A. aciliatus Grootaert & Meuffels, 2003
 A. albifacies Parent, 1929
 A. albifrons Parent, 1929
 A. albipalpus Loew, 1871
 A. amaphinius Séguy, 1950
 A. ammophilus Loew, 1869
 A. appendiculatus Loew, 1869
 A. archboldi Robinson & Deyrup, 1997
 A. aurocupreus Strobl, 1909
 A. barbiventris Stackelberg, 1952
 A. beijingensis Zhang & Yang, 2003
 A. bredini Robinson, 1975
 A. brevimanus Van Duzee, 1923
 A. bursericola Bickel & Sinclair, 1997
 A. calcaratus Becker, 1922
 A. carcinophilus Parent, 1937
 A. caudatus Van Duzee, 1916
 A. cavagnaroi Bickel & Sinclair, 1997
 A. ciliatus Grootaert & Meuffels, 2003
 A. connexus (Becker, 1902)
 A. cornutus Van Duzee, 1916
 A. crassipodus Harmston, 1968
 A. crassitarsis Curran, 1926
 A. currani Van Duzee, 1931
 A. decaryi Parent, 1929
 A. deficiens Robinson, 1975
 A. diaphoriformis Negrobov & Shamshev, 1986
 A. disjunctus Van Duzee, 1923
 A. dominicensis Robinson, 1975
 A. dubius Parent, 1925
 A. eurytarsus Meuffels & Grootaert, 1993
 A. exactus (Walker, 1859)
 A. exiguus Van Duzee, 1927
 A. exunguis Parent, 1927
 A. flavipalpus Van Duzee, 1932
 A. flavitibialis Van Duzee, 1929
 A. fratellus Aldrich, 1896
 A. geminus Becker, 1922
 A. guangxiensis Zhang & Yang, 2003
 A. harbeckii Van Duzee, 1914
 A. hardyi Robinson, 1964
 A. indifferens Curran, 1926
 A. inermis Parent, 1927
 A. infernus Bickel, 1996
 A. intermedius Meuffels & Grootaert, 1993
 A. interruptus (Loew, 1861)
 A. izius Negrobov, 1973
 A. johnsoni Van Duzee, 1916
 A. latifrons (Loew, 1857)
 A. latus Van Duzee, 1916
 A. lichtwardti Kertész, 1901
 A. lii Wang & Yang, 2005
 A. lineatus Meijere, 1916
 A. lineatus (Meijere, 1916)
 A. longicornis Negrobov, 1973
 A. longipalpis Van Duzee, 1919
 A. maelfaiti Bickel & Sinclair, 1997
 A. melanopselaphus Stackelberg, 1952
 A. minutus Negrobov & Shamshev, 1986
 A. mixtus Negrobov & Shamshev, 1986
 A. mutatus Becker, 1922
 A. mystacinus Bickel & Sinclair, 1997
 A. negrobovi Parvu, 1989
 A. nevadensis Harmston, 1968
 A. nigripes Van Duzee, 1916
 A. obscurus Meuffels & Grootaert, 1993
 A. occidentalis Van Duzee, 1919
 A. oregonensis Harmston, 1966
 A. parvicornis Van Duzee, 1932
 A. perpulvillatus Parent, 1926
 A. pogonops Robinson, 1975
 A. ridiculus Parent, 1931
 A. scopifer Harmston, 1952
 A. secundus Bickel, 1996
 A. semarangensis Dyte, 1975
 A. separatus (Becker, 1902)
 A. severini Harmston & Knowlton, 1939
 A. singularis Van Duzee, 1923
 A. spinitarsis Harmston, 1951
 A. spinosus Van Duzee, 1925
 A. syntormoides Wheeler, 1899
 A. terminalis Van Duzee, 1923
 A. texanus Van Duzee, 1916
 A. thaicus Grootaert & Meuffels, 2003
 A. tibialis Meijere, 1916
 A. tibialis (Thomson, 1869)
 A. transversalis Becker, 1907
 A. tristis Parent, 1935
 A. varus Loew, 1869
 A. ventralis Wang, Yang & Masunaga, 2007
 A. versicolor Johnson, 1924
 A. vicinus Meuffels & Grootaert, 1993
 A. virgatus Curran, 1926
 A. vividus Negrobov & Shamshev, 1986
 A. wigginsi Bickel & Sinclair, 1997
 A. wirthi Robinson, 1997
 A. wusuensis Wang & Yang, 2005
 A. xinjiangensis Wang & Yang, 2005
 другие виды

См. также 
 Rhaphium borisovi

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мухи-зеленушки
Роды двукрылых